Святая царица Динара () — грузинская царица X века из династии Багратионов и регент Эретинского царства. Динара являлась дочерью Адарнасе III, князя Верхнего Тао. Согласно «Картлис Цховреба», царица Динара вместе со своим сыном Ишхани обратила Эрети в православие.

В России 
В летописях Русской Церкви хранятся сведения об Иверской царице Динаре. Согласно Мовсесу Каганкатваци, славянские племена нередко устраивали набеги в Закавказье, и, по всей видимости, через них и донеслись в Россию сведения об Иверской царице Динаре. 

В Московском Кремле, на северной стене Тронного зала, изображена верхом на белом коне Святая царица Динара.

Грузинская Церковь чтит память «Святой Царицы Динары» 30 июня.

Литература 
 ქართველ წმიდანთა ცხოვრებანი [Жизни грузинских святых]. — , 2004.
 
 
 
 Повесть о царице Динаре // Русские повести XV—XVI вв. / Сост.: М. О. Скрипиль. — ; , 1958. — С. 88—91, 416—417.
 
 Накашидзе Н. Т. Матиане Картлиса / Пер., введ., примеч.: М. Д. Лордкипанидзе. — , 1976.
 Лебедев-Полянский. — ; , 1945. — Т. 2. — Ч. 1. — С. 346—349.
 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники: Очерки по истории рус. обществ.-полит. мысли сер. XVI в. — , 1958. — С. 81—91, 106—108.
 История рус. лит-ры / Ред. Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко и др. — , 1980. — Т. 1. — С. 263—264; ОИГ. 1988. — Т. 2. — С. 274—278.
 Жития грузинских святых / Сост. З. Мачитадзе и др. — , 2002. — С. 108.

Багратионы Тао
Святые по алфавиту
Канонизированные супруги монархов Грузии
Женщины — главы государств и правительств
Христианские святые X века
Царицы Грузии